Cet article présente la liste des villes d'Australie par nombre d'habitants.

Villes d'Australie par nombre d'habitants 

Dans ce tableau, les « villes » désignent les agglomérations (town) et non pas les zones d'administration locale ou LGA pour Local Government Area (city) qui leur sont associées.

Référence

Voir aussi

Liens externes 
  Bureau australien des statistiques
  Population des villes

Australie